Булдаки — название населённых пунктов.

Россия 
 Булдаки — деревня в городе Киров Кировской области.
 Булдаки — деревня в Сунском районе Кировской области.